'''Nagyközépsúlyú profi ökölvívók listája

Balzsay Károly	
Nigel Benn	
Alejandro Berrio
Markus Beyer
Charles Brewer 
Lucian Bute
Joe Calzaghe
Glenn Catley
Steve Collins 	
Frédéric Esther
Chris Eubank 		
Bruno Girard 	
Roy Jones 	
Mikkel Kessler
Jeff Lacy
Thulani Malinga 
Byron Mitchell 
Anthony Mundine	
Vincenzo Nardiello 
Sven Ottke	
Robin Reid	
Graciano Rocchigiani
Manny Siaca 
James Toney 		
Andre Ward
Richie Woodhall

Ökölvívólisták